Фёдор Григорьевич Вереща́гин (; 1910—1996) — советский, украинский актёр, театральный режиссёр. Народный артист СССР (1977).

Биография 
Фёдор Верещагин родился а в Николаеве (ныне в Украине).

Работал шахтёром в Донбассе. Там же стал активно участвовать в художественной самодеятельности.

В 1941 году окончил режиссёрский факультет Киевского государственного театрального института (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого).

В 1941—1942 годах — актёр фронтового театра 21-й армии. Участник войны.

В 1943—1945 годы — режиссёр Кировоградского украинского драматического театра (ныне Кировоградский украинский академический музыкально-драматический театр им. М. Л. Кропивницкого).

В 1945—1948 годах — директор Винницкого украинского областного музыкально-драматического театра (с 1957 — имени Н. К. Садовского). В 1948 году театр был объединён с находившимся в Виннице Измаильским музыкально-драматическим театром, где он, уже как главный режиссёр, возглавил объединённую труппу. Руководил театром до 1986 года, с 1955 — ещё и его директор.

Член КПСС с 1954 года.

Фёдор Верещагин умер 13 мая 1996 года в Виннице. Похоронен на центральном городском кладбище «Подлесное».

Награды и звания 
 Народный артист Украинской ССР (1960)
 Народный артист СССР (1977)
 Орден Ленина (1967)
 Орден Трудового Красного Знамени (1980)
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Медаль «За трудовое отличие» (1951)
 Медали
 Почётный гражданин Винницы.

Постановки 
 
  — «Разлом» Б. А. Лавренёва
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва
  — «Назар Стодоля» Т. Г. Шевченко
  — «Овод» по Э. Л. Войнич
  — «Сон князя Святослава» И. Я. Франко
  — «Эмилия Галотти» Г. Э. Лессинга
  — «Катерина» Н. Н. Аркасом по поэме Т. Г. Шевченко
  — «Ночь и пламя» Н. Я. Зарудного
  — «Весёлка» Н. Я. Зарудного
  — «Если ты любишь» Н. Я. Зарудного
  — «Мёртвый бог» Н. Я. Зарудного
  — «Марина» Н. Я. Зарудного
  — «Гайдамаки» по Т. Г. Шевченко
  — «Люди не ангелы» И. Ф. Стаднюка
  — «Кавказский меловой круг» Б. Брехта

Фильмография 
  — «Не суждено» (фильм-спектакль; режиссёр, совм. с М. Джинджиристым)

Память 
 После смерти режиссёра в 1996 году одна из улиц Винницы названа его именем.
 Ежегодно в Музее почётных граждан Винницы проводится конкурс им. Почётного гражданина Винницы, народного артиста СССР Ф. Верещагина, в котором принимают участие коллективы художественной самодеятельности.

Примечания 

Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого
Персоналии:Винницкий музыкально-драматический театр имени Н. К. Садовского
Персоналии:Кировоградский областной украинский музыкально-драматический театр им. М. Кропивницкого
Почётные граждане Винницы
Артисты фронтовых бригад (театров) в Великой Отечественной войне
Похороненные в Виннице